Duitsland was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de achttiende deelname voor het land, de tweede onder bondscoach Joachim Löw. Duitsland veroverde de wereldbeker door in de finale na verlengingen met 1-0 te winnen van Argentinië. Na afloop van het toernooi werd Manuel Neuer verkozen tot beste doelman van het WK; Thomas Müller kreeg de Zilveren Bal.

Kwalificatie 

Duitsland belandde in de kwalificatiecampagne voor het wereldkampioenschap samen met Zweden, Oostenrijk, Ierland, Kazachstan en de Faeröer in Groep C.

Het elftal van bondscoach Joachim Löw had op de eerste speeldag geen moeite met de Faeröer-eilanden. Het werd 3-0 na een goal van Mario Götze en twee van Mesut Özil. Vier dagen later ging de Duitse selectie ook winnen bij buurland Oostenrijk. Het werd onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers 1-2 na een doelpunt van Marco Reus en een strafschop van Özil. Nadien stond het Ierland van de Italiaanse succescoach Giovanni Trapattoni op het programma. Duitsland kende geen genade en ging met 1-6 winnen in Dublin. Marco Reus en Toni Kroos scoorden elk tweede keer en ook Miroslav Klose pikte een doelpunt mee. Özil maakte opnieuw van op de stip zijn derde kwalificatietreffer.

Op 16 oktober 2012 kwam Zweden op bezoek. De Scandinaviërs waren de grootste concurrent van Duitsland, maar kwamen in Berlijn al snel 4-0 achter via doelpunten van Klose (2x), Per Mertesacker en Özil. Zweden gaf zich echter niet gewonnen en ging alsnog met een punt naar huis. In het laatste half uur incasseerden de Duitsers vier treffers, waardoor het spektakelstuk tussen de twee concurrenten op 4-4 eindigde.

De knappe remonte leverde Zweden uiteindelijk weinig op, want in het volgende duel speelde het land verrassend gelijk tegen Ierland, terwijl Duitsland met 0-3 won van Kazachstan. Via goals van Bastian Schweinsteiger, Mario Götze en Thomas Müller liepen de Duitsers voor het eerst uit op Zweden. Die voorsprong gaf het team van Joachim Löw niet meer uit handen. In de volgende confrontatie met Kazachstan won Duitsland opnieuw met drie doelpunten verschil. Het werd 4-1 na treffers van Reus (2x), Götze en İlkay Gündoğan. Ook Oostenrijk maakte in Duitsland nooit een kans. Het verloor met 3-0 na goals van Klose, Kroos en Müller. Met diezelfde uitslag wonnen de Duitsers nadien ook hun uitwedstrijd tegen de Faeröer. Doelpunten van Mertesacker, Müller en een strafschopgoal van Özil zorgden ervoor dat Duitsland nooit in de problemen kwam.

Maar doordat ook Zweden een goede kwalificatiecampagne afwerkte, kon Duitsland ondanks de vele ruime zeges zich pas in oktober 2013 officieel kwalificeren. Duitsland had aan een thuiszege tegen Ierland genoeg om zich te plaatsen voor het WK. Het werd 3-0 via goals van Sami Khedira, André Schürrle en opnieuw Mesut Özil. Op de laatste speeldag stond er nog een prestigeduel tegen Zweden op het programma. De Zweden kwamen 2-0 voor, maar Özil zorgde met zijn achtste treffer uit de kwalificatiecampagne voor de aansluiting. Na de rust bracht Götze de score terug in evenwicht. Via een hattrick van Schürrle mondde uiteindelijk ook dit duel tussen Zweden en Duitsland uit in een doelpuntenfestival. Het werd 3-5 voor Duitsland, dat zo de campagne afsloot met 36 doelpunten. Geen enkel Europees land scoorde meer tijdens de WK-kwalificatieronde.

Kwalificatieduels

Stand groep C

Doelpunten en assists

Het wereldkampioenschap 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Duitsland werd als reekshoofd ondergebracht in Groep G en kreeg zo Salvador, Fortaleza en Recife als speelsteden voor de groepsfase. Naast Duitsland kwamen ook Portugal, Ghana en de Verenigde Staten kwamen in Groep G terecht. Bondscoach Joachim Löw wordt zo verenigd met Jürgen Klinsmann, van wie hij tussen 2004 en 2006 de assistent was bij de Duitse nationale ploeg. Klinsmann is sinds 2011 bondscoach van de Verenigde Staten.

Op 8 mei 2014 maakte Löw zijn voorselectie van 30 spelers bekend. Aanvaller Mario Gomez was de opvallendste afwezige. Zes dagen later stuurde Löw André Hahn, Marcell Jansen, Max Meyer en Leon Goretzka naar huis en haalde hij middenvelder Christoph Kramer bij de selectie.

De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Duits elftal, zichtbaar op de spelersbus, "ein Land, eine Mannschaft, ein Traum" is, dat "één land, één elftal, één droom" betekent. De slogan werd door supporters gekozen.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie en statistieken

Wedstrijden

Groepsfase 

Man van de wedstrijd:
 Thomas Müller

Man van de wedstrijd:
 Mario Götze

Man van de wedstrijd:
 Thomas Müller

1/8 finale 

Man van de wedstrijd:
 Raïs M'Bolhi

Kwartfinale 

Man van de wedstrijd:
 Mats Hummels

Halve finale 

Man van de wedstrijd:
 Toni Kroos

Finale 

Man van de wedstrijd:
 Mario Götze

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014
WK 2014